JAQ steht für:
 Jacouinot Bay, IATA-Code des Flughafens in Papua-Neuguinea
 J·A·Q·, Österreichisches Jazzquintett

Jaq ist der Name von:
 Jaq D. Hawkins (* 1956), britische Okkultistin

JAQ